Beaumesnil (Calvados)
 Beaumesnil (Eure)